Cristo davanti a Pilato – opera di Pontormo conservata nella Certosa del Galluzzo a Firenze
 Cristo davanti a Pilato – opera di Tintoretto conservata nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia